Con La Unión (o "La Union" senza accento) si può indicare:

La Unión, comune cileno

La Unión – comune nel dipartimento di Antioquia
 La Unión – comune nel dipartimento di Nariño
 La Unión – comune nel dipartimento di Sucre
 La Unión – comune nel dipartimento di Valle del Cauca

La Unión, distretto nel cantone di Montes de Oro
 Cantone di La Unión, cantone della Costa Rica

La Unión, dipartimento di El Salvador
 La Unión, città di El Salvador

Provincia di La Union, provincia filippina

La Unión, comune nel dipartimento di Zacapa

La Unión – comune nel dipartimento di Copán
 La Unión – comune nel dipartimento di Lempira
 La Unión – comune nel dipartimento di Olancho

La Unión, località dello Stato del Chiapas;
 La Unión, località dello Stato Guerrero; 
 La Unión, località dello Stato di Quintana Roo;
 La Unión de Isidoro Montes de Oca, municipio dello Stato Guerrero;

La Unión, provincia della regione di Arequipa
 La Unión, distretto della regione di Huánuco
 La Unión, distretto della regione di Junín
 La Unión, distretto della regione di Piura
 La Unión, città del Perù

La Unión, comune spagnolo

La Unión, barrio (quartiere) di Montevideo